Faro di Punta Penna – faro situato su un promontorio presso il porto di Vasto
Spiaggia di Punta Penna – spiaggia situata nella Riserva naturale guidata Punta Aderci, nel comune di Vasto
Stazione meteorologica di Vasto Punta Penna – stazione meteorologica del comune di Vasto
Torre di Punta Penna – torre situata su un promontorio presso il porto di Vasto